Následující seznam nejčetnějších příjmení v Česku obsahuje seznam nejvíce používaných mužských a ženských příjmení v Česku. Seznam je aktuální k roku 2016.

V seznamu podle pohlaví nejsou uvedena často nesklonná příjmení (např. Krejčí, Kočí), jelikož není možné určit, jestli jejich nositelé jsou muži, nebo ženy (tyto údaje nejsou k dispozici).

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 Ministerstvo vnitra ČR – četnost jmen a příjmení Ministerstvo vnitra od roku 2016 tyto informace neposkytuje

Rekordy
Příjmení
Česká příjmení